Cug – zaprzęg konny
 Cug – efekt kominowy, zjawisko fizyczne